Sládkovič:
 Andrej Sládkovič
 (4781) Sládkovič